Вейденба́ум — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:
 Вейденбаум, Александр Густавович (1840—1909) — русский архитектор.
 Вейденбаум, Евгений Густавович (1845—1918) — русский этнограф, историк, архивист, кавказовед и публицист.
 Вейденбаум, Густав Густавович (1847—1878) — русский натуралист и писатель.
 Вейденбаум, Эдуард Екабович (1867—1892) — латышский поэт и переводчик.
 Вейденбаум, Мюррей (1927—2014) — американский экономист.

См. также 
 Премия Вейденбаума — латвийская литературная премия.